Orland ou Ørland  sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur et entraineur israélien de basket-ball

Toponyme

, hameau de la Saskatchewan

Orland, ville de Californie
, communauté de la Géorgie
Orland, ville de l'Indiana
Orland, ville du Maine
, communauté de l'Ohio
Orland Park, village de l'Illinois

Ørland, communauté du comté de Trøndelag

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme